Сфенакодон () — крупный хищный пеликозавр раннепермской эпохи. Внешне напоминал широко известного диметродона, но не имел столь развитого спинного «паруса». Тем не менее, остистые отростки довольно длинные. Типовой вид — S. ferox — описал Отниел Марш в 1878 году. В 1937 году Альфред Ромер описал второй вид — S. ferocior. Оба вида сфенакодонов найдены в позднекарбоновых — раннепермских отложениях (формация Або/Катлер, около 285—288 млн лет) Нью-Мексико. Sphenacodon ferox достигал 177 см в длину и обладал низкими остистыми отростками. Второй вид, Sphenacodon ferocior, был гораздо крупнее (до 2,25 м длиной) и массивнее. У него есть невысокий «парус». Второй вид отмечен для более высоких горизонтов данной формации. Несомненно, сфенакодон был главным хищником своего времени и места. Он обитал в болотистых лесах и мог питаться другими наземными позвоночными.

Интересно, что в слоях Або/Катлер найден лишь один мелкий вид диметродона — он не мог конкурировать со сфенакодоном. Возможно, местообитание сфенакодонов было каким-то образом изолировано от других территорий Северной Америки, где доминирующим хищником был диметродон. К роду сфенакодон относят также описанного Фридрихом фон Хюне в 1908 году пеликозавра из раннепермских отложений Англии. Первоначально его выделяли в род Oxyodon, но сейчас этот вид называется Sphenacodon britannicus.

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Pelycosaurs.htm
 Palaeos Vertebrates 390.400 Synapsida: Sphenacodontia
 http://www.erin.utoronto.ca/~w3bio356/lectures/permo_carb_synapsid.html
 https://web.archive.org/web/20070927093856/http://www.hmnh.org/galleries/permocarboniferous/

Сфенакодонты
Синапсиды пермского периода
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем